"Mientras tanto" es el episodio final de Futurama y el número 26 de la séptima temporada. El capítulo se estrenó el 4 de septiembre de 2013 en Comedy Central, junto con un talk show llamado Futurama en vivo antes y después del episodio. "Meanwhile" fue escrito por Ken Keeler y dirigido por Peter Avanzino. Como conclusión de la serie, el episodio gira en torno a la relación romántica  entre Fry y Leela. En el episodio, el profesor Farnsworth inventa un botón que permite viajar 10 segundos al pasado. El botón es robado por Fry, quien quiere usarlo para prolongar el momento en el que le pide matrimonio a Leela.

Debido al recurrente estado de producción incierto, "Meanwhile" es el cuarto episodio en ser utilizado como el final de serie. Seguido de "The Devil's Hands Are Idle Playthings", "Into the Wild Green Yonder" y "Overclockwise", todos escritos por Ken Keeler.

Argumento 
Cuando Leela casi muere en un accidente, Fry se da cuenta de que no podría vivir sin ella, así que decide proponerle matrimonio. El profesor Farnsworth anuncia dos inventos: uno es un botón que permite retroceder 10 segundos en el tiempo, el otro es un refugio en el que quienes estén dentro cuando se haga funcionar el botón, no se verán afectadas como el resto del universo. Fry roba el botón y lo utiliza para robar repetidamente diamantes candidatos para un anillo de compromiso. Después de presentarle el anillo a Leela, la invita a reunirse con él en la cima del Vampire State Building a las 6:30 p.m.: si ella acude eso significa que acepta casarse, y en caso contrario él deducirá que lo ha rechazado. Su plan consiste en utilizar el botón para hacer que la puesta de sol dure todo el tiempo que quieran él y Leela. Se pone triste al saber que son las 7:02 p.m. y Leela aún no ha llegado. Él salta de la azotea, pero ve que Leela se acerca y observa el reloj del edificio viendo que son las 6:25 p.m., el botón del tiempo no tenía en cuenta el reloj. Intenta usar el botón para deshacer el salto, pero como lleva más de 10 segundos cayendo, no puede regresar a la azotea. A medida que el dispositivo tarda 10 segundos en cargar, está en bucles continuos en los que cae hacia el suelo a varios metros por debajo del techo, incapaz de ponerse a salvo.

El profesor se da cuenta de que el dispositivo ha sido robado y el tiempo está en un bucle repetidamente, y se preocupa porque el universo podría correr peligro. También advierte de que cualquier persona que salga del refugio puede ser destruida si el dispositivo se vuelve a utilizar posteriormente. Bender confiesa que Fry se robó el dispositivo, es por eso que él se dirige al Vampire Estate Building para salvarlo. En ese momento Fry está cansado después de caer durante tanto tiempo, y sin querer suelta el botón. Muere instantáneamente cuando llega al suelo, pero Leela atrapa el botón y lo utiliza para recorrer los últimos segundos de la vida de Fry. El profesor sale del refugio para detenerla y se evapora cuando presiona el botón. Después de varios saltos, Bender crea un método para salvar la vida de Fry mediante una bolsa de aire. Fry logra sobrevivir, pero al caer destruye el botón congelando el tiempo a su alrededor menos para él y para Leela.

Estando solos en el mundo, ambos organizan su boda, y transcurren, para ellos, décadas viajando alrededor del mundo. En sus viajes un misterioso rayo les molesta. En la vejez, se dirigen a la parte superior del Vampire Estate Building a beber el champán que Fry había colocado allí antes de que fuera destruido en el botón. El rayo finalmente revela ser el profesor, que no murió, sino que se fue instantáneamente en otra dimensión del tiempo perpendicular a la familiar. Él explica que él estaba tratando de encontrarlos y reparar el botón del tiempo. Fry ha conservado las partes, y el profesor vuelve a generar con la modificación de que una pulsación más invierta el tiempo antes de que se haya inventado el dispositivo, y nadie se acordará de lo que pasó. Aunque han disfrutado del envejecer juntos, Fry y Leela acuerdan "volver a vivir", y el profesor pulsa el botón.

El Botón del Tiempo 
 Cuando el botón del tiempo es pulsado crea una explosión de partículas llamadas anticronitones que le permiten al botón retroceder el tiempo.

 Si el botón del tiempo se rompe, se crearía una explosión de anticronitones que puede congelar el tiempo.

 Si el botón es pulsado muchas veces, los anticronitones podrían triturar a los objetos y seres vivos en el continuo de tiempo-espacio.

 Si un ser vivo es evaporado por la explosión de los anticronitones, es posible que en vez de morir sea enviado a una dimensión del tiempo haciendo que en la nuestra sea un rayo de luz: eso fue lo que le sucedió al profesor cuando Leela lo destruyó con el botón.

 Si la persona pulsa el botón, el reloj que puede usar no queda afectado y eso hace que siga moviéndose hacia adelante: eso fue lo que le sucedió a Fry cuando se cayó del edificio.

Recepción

Audiencia 
El episodio fue visto por 1.28 millones de televidentes en su estreno original por Comedy Central.

Recepción crítica 
 Zack Handlen de The A.V Club dio al episodio una "A" Comentando: "¿Cómo decir adiós? No a una persona. Decir adiós a una persona es fácil, especialmente si uno de ustedes se está moviendo. Pero ¿cómo se le dice adiós a la serie? A veces duele, como cuando una serie se canceló antes de que tenga la oportunidad de cumplir con un potencial excelente, a veces es vergonzoso, como cuando el espectáculo ha perdido una pizca de lo que hizo que valiera la pena y solo sigue cojeando hasta que lo inevitable ocurra: una decepcionante conclusión."
 Max Nicholson de IGN dio al episodio un 9.0 sobre 10 comentando: "Después de un encore cuatro años en Comedy Central, Futurama ofreció otro adiós, es el final de la serie emitido la noche del miércoles, y aunque puede ser doloroso para ver el final espectáculo, al menos podemos tomar consuelo en saber que salió en una alta nota."
 Nick Arganbright de Examiner comentó: "En uno de los más hermosamente conmovedores momentos de la serie, Fry y Leela envejecen juntos, y este fan de largo plazo, es más, el romántico en mí, se rompió un poco. Realmente lo clava él y casa tal vez, A pesar de su uso de los viajes en el tiempo, la vida es mejor pasarla con la persona que amas."

Crossover con Los Simpson 
Futurama y Los Simpson tienen un crossover bajo el nombre de Simpsorama. Fue la primera aparición de Futurama tras la cancelación la serie.

Véase también 
 Episodios de Futurama

Referencias 

Episodios de Futurama